Battleship kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Battleship Promontory, udde, 
 Battleship, Antarktis, bergskedja 

Robotskapade Antarktisförgreningar